

Sigle
 Porpora trombocitopenica idiopatica – malattia autoimmunitaria
 Press Trust of India – agenzia di stampa indiana
 Proof Tracking Index – indice di robustezza di un materiale isolante alle scariche superficiali

Codici 
 PTI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Douglas (Australia)
 PTI – codice vettore ICAO di PrivatAir
 pti – codice ISO 639-3 della lingua pintiini